Вікнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Вікнянська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Вікнянська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Вікнянська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Вікнянська сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район